Дрогоевский — фамилия. 

 Дрогоевский, Ян Томаш (1535 — 1605) — государственный деятель Речи Посполитой, референдарий коронный.

См. также 

 Дрогоевские — дворянский род